Prywitne (ukrainisch ; russische Entsprechung Priwetnoje/Приветное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Aluschta, siehe Prywitne (Aluschta)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Prywitne (Kirowske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Prywitne (Saky)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Prywitne (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Prywitne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Prywitne (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Prywitne (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Prywitne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Prywitne (Solotonoscha)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschornobaj, siehe Prywitne (Tschornobaj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Prywitne (Koselez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Prywitne (Murowani Kuryliwzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Prywitne (Wolodymyr)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Prywitne (Bilhorod-Dnistrowskyj)